Öffentliches Baurecht steht für:

 allgemein die behördliche Rechtsordnung des Bauens, insbesondere Vorschriften, die die öffentliche Hand für die private Bautätigkeit erlässt, siehe öffentliches Interesse
Nationales:
 öffentliches Baurecht (Deutschland)
 öffentliches Baurecht (Österreich)

Siehe auch:
 Baurecht
 öffentlich-rechtlich